Crystal Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crystal Springs (Florida)
Crystal Springs (Mississippi)